Urbano ist ein italienischer, spanischer und portugiesischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Urbano ist abgeleitet von dem lateinischen urbanus mit der Bedeutung „städtisch“. Im deutschsprachigen Raum ist die Form Urban gebräuchlich.

Namensträger

Vorname 

 Urbano José Allgayer (1924–2019), brasilianischer römisch-katholischer Bischof
 Urbano Barberini (* 1961), italienischer Schauspieler
 Urbano García Alonso (* 1965), spanischer Journalist
 Urbano Lazzaro (1924–2006), italienischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
 Urbano Navarrete (1920–2010), spanischer katholischer Theologe
 Urbano Rattazzi (1808–1873), italienischer Politiker
 Urbano Rivera (1926–2002), uruguayischer Fußballspieler
 Urbano Tavares Rodrigues (1923–2013), portugiesischer Schriftsteller

Familienname 
 Alba D’Urbano (* 1955), italienische Künstlerin und Hochschullehrerin
 Elina Urbano (* 1964), argentinische Ruderin
 Luís Urbano (* 1968), portugiesischer Filmproduzent 
 Marcelo Urbano (* 1965), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Matías Urbano (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Orlando Urbano (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Umberto Urbano (1885–1969), italienischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch 
 Tren Urbano
 Urbano (Zuggattung)
 Urbán
 Urbana
 Urbanus
 Urbany

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname